Ре́длих () — фамилия немецкого происхождения; букв. «Честный».

Известные носители:
 Редлих, Адольф Фёдорович — русский доктор медицины, член-учредитель Хирургического Общества в Москве.
 Редлих, Александр Адольфович (1866—1932) — русский учёный-медик.
 Редлих, Амалия (1868—1941) — австрийский коллекционер искусства, супруга Эмиля Редлиха.
 Редлих, Вера Павловна (1894—1992) — советская театральная актриса и режиссёр, народная артистка РСФСР.
 Редлих, Генрих Самуилович (1840—1884) — польский гравёр; академик гравирования.
 Редлих, Роман Николаевич (1911—2005) — русский философ, общественный деятель. Член Народно-Трудового Союза российских солидаристов.
 Редлих, Сергей Михайлович (род. 1949) — ректор Кузбасской государственной педагогической академии С 1990 по 2014 год.
 Редлих, Ханс (1903—1968) — австрийский композитор, дирижёр, музыковед и педагог.
 Редлих, Шимон (род. 1935) — еврейский историк и публицист.
 Редлих, Эмиль (1866—1930) — австрийский невролог и нейроанатом.

Двойная фамилия
 Редлих-Райскум, Юрий Эрнестович (1890—1971) — латвийский футболист и тренер.

См. также 
 Курчаб-Редлих, Кристина
 Редлихс